Старый Хутор — топоним

Украина 
 Полтавская область
 Старый Хутор — село, Глобинский район
 Старый Хутор — село, Лохвицкий район